8-й Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин прошёл с 25 сентября по 2 октября 1995 года в Чиангмае (Таиланд) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в финальный этап, где по круговой системе определяют призёров первенства. Учитываются результаты игр команд-финалистов между собой на предварительной стадии. Места с 5-го по 8-е по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4 места.

Предварительный этап

Группа А 

 25 сентября: Таиланд — Новая Зеландия 3:0 (15:1, 15:3, 15:1); Тайвань — Гонконг 3:0 (15:3, 15:2, 15:0).
 26 сентября: Южная Корея — Гонконг 3:-; Тайвань — Новая Зеландия 3:-
 27 сентября: Южная Корея — Новая Зеландия 3:-; Тайвань — Таиланд 3:2.
 28 сентября: Южная Корея — Тайвань 3:-; Таиланд — Гонконг 3:-
 29 сентября: Южная Корея — Таиланд 3:-; Новая Зеландия — Гонконг 3:-

Группа В 

 27 сентября: Япония — Австралия 3:0 (15:4, 15:3, 15:4); Китай — Филиппины 3:0.
 28 сентября: Китай — Австралия 3:0 (15:3, 15:1, 15:1); Япония — Филиппины 3:0.
 29 сентября: Австралия — Филиппины 3:0 (15:4, 15:3, 15:13); Китай — Япония 3:0.

Классификационный раунд 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 1 октября: Таиланд — Филиппины 3:0; Австралия — Новая Зеландия 3:0 (15:11, 15:4, 15:2).
 2 октября: Новая Зеландия — Филиппины 3:0; Таиланд — Австралия 3:0 (17:15, 15:12, 15:2).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 1 октября: Южная Корея — Япония 3:0 (15:9, 15:9, 15:5); Китай — Тайвань 3:0 (15:2, 15:3, 15:2).
 2 октября: Япония — Тайвань 3:0; Китай — Южная Корея 3:1 (16:14, 15:7, 11:15, 15:9).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1995 год в волейболе
Сентябрь 1995 года
Октябрь 1995 года
1995 год в Таиланде
Соревнования по волейболу в Таиланде
Чемпионаты Азии в Таиланде
Чемпионаты Азии в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Чиангмае